8-й Венецианский международный кинофестиваль проходил в Венеции, Италия, с 1 по 8 сентября 1940 года. Впоследствии признан официально не состоявшимся, вследствие чего послевоенный Венецианский кинофестиваль 1947 года вновь получил порядковый номер 8.

Конкурсная программа

История 
Председателем жюри являлся Джузеппе Вольпи, генеральным секретарём — , директором — Оттавио Кроце (Ottavio Croze).

Награды:
 Кубок Муссолини за лучший иностранный фильм: «Почтмейстер» (Der Postmeister) режиссёра Густава Учицки (по повести А. С. Пушкина «Станционный смотритель»)
 Кубок Муссолини за лучший итальянский фильм: «Осада Алькасара» (L’assedio dell’Alcazar) Аугусто Дженина (посвящён эпизоду Гражданской войны в Испании, связанному с осадой республиканцами военного училища в Толедо в 1936 году)
 Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль: не присуждался
 Кубок Вольпи за лучшую женскую роль: не присуждался

Примечания

Ссылки 
 

Сентябрь 1940 года
Кинофестивали 1940 года
1940 год в Италии